De farasangazelle (Gazella arabica)  is een zoogdier uit de familie van de holhoornigen (Bovidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Lichtenstein in 1827.

Gazellen
IUCN-status kwetsbaar